Иван Струков:
 Струков, Иван Иванович (1864—1945) — русский и советский инженер-архитектор, автор здания Белорусского вокзала в Москве.
 Струков, Иван Михайлович (1912—1961) — Герой Советского Союза.
 Струков, Иван Фёдорович (в монашестве Иоаким; 1674—1742) — епископ Православной российской церкви, с 1730 года епископ Воронежский и Елецкий.